Тарас, Анатолий Ефимович (род. 1944) — советский педагог, психолог и военный деятель; белорусский писатель, издатель и публицист, обладатель чёрного пояса по дзю-дзюцу, по вьет-во-дао и рукопашному бою, автор ряда книг по боевым искусствам, самообороне и рукопашному бою, по истории оружия и вооружений, по истории Белоруссии, Польши и России.
 Вуд, Эдвард (1924 — 1978) — американский сценарист, режиссёр, продюсер, актёр, писатель и специалист по монтажу фильмов.